Nó balso pelo seio fixo ou Nó de cadeira, devido a sua execução, fica com alças fixas e iguais em tamanho, permitindo que uma seja vestida por baixo dos braços (nas axilas) e a outra sirva de assento ou seja ajustada nas dobras das pernas. Muito empregada no transporte de feridos nas travessias por cabo aéreo (tirolesa).

Outras ligações 
 Marinharia
 Náutica

Balso